John Murray peut faire référence à (classement par dates de naissance) :

 John Murray (vers 1550 - peu avant 1613),  comte de Tullibardine ;
 John Murray (1631-1703),  d'Atholl ;
 John Murray (1660-1724),  d'Atholl ;
 John Murray (1685-1752),  de Dunmore ;
 John Murray (1729-1774),  d'Atholl ;
 John Murray (1730-1809),  comte de Dunmore ;
 John Murray I (1745-1793), officier de la Marine royale britannique, fondateur de la maison d'édition John Murray, son fils John Murray II (1778-1843), son petit-fils John Murray III (1808-1892) et leurs successeurs Sir John Murray IV (1851-1928), Sir John Murray V (1884-1967), John Murray VI (Jean Grey Arnaud Robin Murray) et John Murray VII ;
 John Murray (1755-1830),  d'Atholl ;
 John Murray (1768-1827), général et homme politique britannique ;
 John Murray (vers 1775-vers 1807), marin et explorateur de l'Australie ;
 John Murray ( d'Atholl) (1778-1846), duc de la pairie écossaise
 John Murray, gouverneur de la province de New York de 1770-1771 ; 
 John Murray (1809-1892), photographe et médecin écossais, actif en Inde ;
 John Murray (1840-1917),  d'Atholl ;
 John Murray (1841-1914), pionnier de l'océanographie  écossais-canadien et biologiste marin ;
 John Murray (1898-1975), théologien écossais ;
 John Murray (1906-1984), écrivain et dramaturge américain ;
 John F. Murray (1927-2020), pneumologue américain ;
 John Murray (né en 1929),  d'Atholl ;
 John Murray (né en 1942), joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Murray (né en 1958), acteur américain ;
 John Murray, producteur de télévision ayant produit notamment la série  ;
 John Murray (né en 1987), joueur de hockey sur glace américano-polonais qui évolue au poste de gardien de but.